Саві́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна, 45 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 244 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 631,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Саві на сайті французького Національного інституту географії
 Саві на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саві на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саві на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена